Venus voor de spiegel (Titiaan), schilderij van Titiaan
Venus voor de spiegel (Rubens), schilderij van Peter Paul Rubens
Venus voor de spiegel (Velázquez), schilderij van Diego Velázquez